II Российско-Китайские молодежные зимние игры 2018 года проводятся согласно Протоколу 17 заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству от 18 июня 2017 года с целью дальнейшего укрепления дружбы, духовного и физического воспитания подрастающего поколения и развития спортивных традиций в обеих странах с задачами повышения спортивного мастерства и приобретения опыта участия в международных спортивных соревнованиях молодых спортсменов.

История 
История Российско-Китайских молодежных Игр берет начало с июля 2005 года. Тогда на рабочей встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао достигнута договоренность о проведении в 2006 году молодёжных летних Игр, а также принято решение, что молодёжные летние Игры будут проводиться в Российской Федерации и Китайской Народной Республике поочередно раз в два года.

В 2016 году, согласно Протоколу 16-го заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось в Харбине (Китай), принято решение о проведении Российско-Китайских молодежных Игр по зимним видам спорта.

I Российско-Китайские молодежные зимние Игры состоялись в Харбине (Китай) с 8 по 10 декабря. Спортивная программа Игр включала 4 вида спорта:
 конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), фигурное катание на коньках, хоккей, которые состоялись в Харбине, и в провинции Шаньчжи (горнолыжном курорте Мо Ар Шань) — горнолыжный спорт.

По итогам I Российско-Китайских молодежных зимних Игр победу в общекомандном зачете одержала спортивная сборная команда Российской Федерации, на её счету 20 золотых, 15 серебряных и 15 бронзовых медалей. Команда Китайской Народной Республики стала второй, завоевав 7 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Российско-Китайские игры проводятся с 2006 года: соревнования в летних видах спорта проходили в Тяньцзине (2006), Москве (2007), Пекине (2009), Пензе (2011), Шанхае (2013), Иркутске (2015) и Гуанчжоу (2017). Зимние игры впервые состоялись в 2016 году в Харбине (Китайская Народная Республика), общий зачёт тогда выиграла сборная команда России.

Выбор места проведения 
Спортивные соревнования II Российско-Китайских молодёжных зимних Игр состоялись c 15 по 18 декабря 2018 года на спортивных объектах города Уфы (Башкортостан) в пяти видах спорта: конькобежный спорт (шорт-трек), лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках и хоккей среди юношей.

Соревнования пройдут на спортивных площадках Уфы:
 «Уфа-Арена» примет хоккей и фигурное катание,
 Горнолыжный комплекс «Олимпик Парк» — сноуборд,
 Дворец спорта Салават Юлаев — шорт-трек,
 Спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон» — лыжные гонки.

Юные спортсмены России и Китая разыграют 25 комплектов медалей, что даст возможность определить уровень и степень подготовленности спортивного резерва в видах спорта, входящих в программу Игр.
Численный состав спортивных делегаций России и Китая составляет 256 участников, в том числе 184 спортсмена (114 юношей и 70 девушек), 52 тренера и 20 официальных представителей.

Программа

Участники 
В II Российско-Китайских молодежных зимних Игр примут участие по 98 спортсменов с каждой из сторон. Российскую Федерацию представят атлеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Самарской, Смоленской, Омской, Сахалинской, Мурманской, Свердловской, Тверской, Кемеровской, Челябинской областей, Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Мордовии и Красноярского края.

Виды спорта 
Лыжные гонки — спортивные соревнования проводятся среди юношей и девушек 17-18 лет (2001—2002 годов рождения) в следующих спортивных дисциплинах:
 свободный стиль- 10 км (юноши),
 свободный стиль- 5 км (девушки),
 классический стиль — спринт (юноши и девушки),
 эстафета (4чел.× 5 км) (юноши),
 эстафета (4чел.× 3 км) (девушки).

Состав спортивной команды России и Китая по 14 человек.

Фигурное катание на коньках — соревнования проводятся в одиночном катании проводятся среди юношей и девушек 13-19 лет (1999—2005 годов рождения), в парном катании и танцах на льду среди юношей 13-21 года (1997—2005) и девушек 13-19 лет (1999—2005 годов рождения) в следующих спортивных дисциплинах:
 одиночное катание,
 парное катание,
 танцы на льду.
Состав спортивной команды России и Китая по 20 человек.

 Хоккей — соревнования проводятся среди юношей до 17 лет (2002 года рождения).
Соревнования состоят из трех матчей. Победителем является команда, одержавшая две победы в этих матчах.
Состав спортивной делегации включает 30 человек, в том числе 22 спортсмена.

Конькобежный спорт — соревнования проводятся среди юношей и девушек 13-14 лет (2003—2005 годов рождения) в спортивных дисциплинах:
 шорт-трек — дистанция 1500 м (юноши и девушки)
 шорт-трек — дистанция 500 м (юноши и девушки)
 шорт-трек — дистанция 100 м (юноши и девушки)
 шорт-трек — эстафета смешанная (юноши и девушки)
Состав спортивной команды России и Китая по 28 человек.

Сноуборд — соревнования проводятся среди юношей и девушек 16-18 лет (2001—2003 годов рождения) в спортивных дисциплинах:
 параллельный слалом- гигант (юноши и девушки),
 параллельный слалом (юноши и девушки),
 параллельный слалом (командные соревнования)
и среди юношей и девушек 14-16 лет (2003—2005 годов рождения) в спортивной дисциплине:
 биг-эйр (юноши и девушки).
Состав спортивной команды России и Китая по 26 человек

Талисман 
Символами Российско-Китайских молодежных Игр стали бурый медведь (символ России) и панда (символ Китая).

Примечания 

Декабрь 2018 года
Международные спортивные соревнования в Уфе
Спорт в России в 2018 году
2010-е годы в Башкортостане